Torto puede hacer referencia a:

Ríos 
 Río Torto (afluente del Bazágueda), afluente del río Bazágueda.
 Río Torto (afluente del Duero), afluente del río Duero.
 Río Torto (afluente del Ponsul), afluente del río Ponsul.

Localidades 

 Rio Torto (Gouveia), freguesia del municipio de Gouveia.
 Rio Torto (Valpaços), freguesia del municipio de Valpaços.

 Riotorto, municipio de la provincia de Lugo.
 Riotorto (Buriz), lugar de la parroquia de Buriz, municipio de Guitiriz, provincia de Lugo.
 Riotorto (Cabovilaño), lugar de la parroquia de Cabovilaño, municipio de Laracha, provincia de La Coruña.
 Riotorto (Cores), lugar de la parroquia de Cores, municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña.
 Riotorto (Mugía), lugar de la parroquia y municipio de Mugía, provincia de La Coruña.
 Riotorto (Neiro), lugar de la parroquia de Neiro, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 Riotorto (Torás), lugar de la parroquia de Torás, municipio de Laracha, provincia de La Coruña.
 San Pedro de Riotorto, parroquia del municipio de Riotorto, provincia de Lugo.